Giuseppe Pisani (scultore)
Giuseppe Maria Pisani, pittore
Giuseppe Pisani (calciatore)
Giuseppe Pisani (politico), senatore del Movimento 5 Stelle